Долгоруков, Алексей Николаевич:
 Долгоруков, Алексей Николаевич (1750—1816) — князь, генерал-лейтенант.
 Долгоруков, Алексей Николаевич (1872—1914) — князь.